Santovenia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santovenia (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Santovenia (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar